De tabel hieronder geeft de leden van de Zwitserse Bondsraad (Duits: Bundesräte, Frans: conseillers fédéraux, Italiaans: consiglieri federali) chronologisch weer.

Lijst

Tabel 

Deze personen waren aanvankelijk gekozen: Johann Stehlin (11.71855, BS), Charles Estoppey (18.12.1875, VD), Antoine Louis John Ruchonnet (10.12.1875, VD) (later accepteerde hij wel een plek in de Bondsraad), Karl Hoffmann (22.21881, SG), Francis Matthey (03.03.1993, NE).
Aanvankelijk waren Franstalige en Italiaanstalige Zwitsers ondervertegenwoordigd in de Bondsraad (1:6); thans zijn zij overgerepresenteerd in de Bondsraad (2:5) (gezien hun bevolkingsomvang).
1959: Instelling toverformule, de Bondsraad wordt een afspiegeling van de Nationale Raad: FDP/PRD/PLR 2; CVP/PDC 2; SP/PS 2; SVP/UDC 1.
2003: Verandering toverformule (na verkiezingsnederlaag CVP en winst SVP): FDP/PRD/PLR 2; CVP/PDC 1; SP/PS 2; SVP/UDC 2.</small>

Statistieken

Aantal Bondsraadleden per partij 

¹In de periode 1848-heden

Langstzittende Bondsraadsleden 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Kortstzittende Bondsraadsleden 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Niet-herkozen Bondsraadsleden 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Leeftijd bij verkiezing 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Jaren tussen aftreden en overlijden 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Zie ook 
 Bondsraad (Zwitserland)
 Overheid van Zwitserland
 Politiek in Zwitserland

Externe links 
  Chronologische ordening op admin.ch
  www.admin.ch Officiële website van de Zwitserse overheid